Front Nacional de Namíbia (del seu nom en anglès Namibia National Front), partit polític històric de Namíbia
 Fluid no newtonià (del seu nom en anglès Non-Newtonian Fluid), fluid amb viscositat variable en aplicar-li tensió tallant